Krack ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krack (auch Karl Krack; 1869–1944), deutscher Architekt
 Erhard Krack (1931–2000), deutscher Politiker (SED)
 Karl Erich Krack (1892–??), deutscher Redakteur und Autor 
 Laura Krack (* 1979), deutsche Kostümbildnerin
 Mike Krack (* 1972), luxemburgischer Ingenieur und Motorsportmanager
 Otto Krack (1865–1942), deutscher Journalist 
 Ralf Krack (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler

KRACK steht für:
 Key Reinstallation Attacks, Sicherheitslücke im Verschlüsselungsstandard WPA2, siehe WPA2 #Sicherheit

Siehe auch:
 Crack
 Kracke
 Krak (Begriffsklärung)